Ebersheim bezeichnet:

 Stadtteil von Mainz, siehe Mainz-Ebersheim
 Ortschaft im französischen Département Bas-Rhin, siehe Ebersheim (Bas-Rhin)